Gloria (mis)
 Gloria in excelsis Deo (Bach)
 Gloria in excelsis Deo (Händel)
 Eer zij God in onze dagen, kerstlied oorspronkelijk uit het Frans